Lonjsko-ilovska zavala podijeljena je na uže područje Lonje i Česme i na porječje Ilove i Pakre. Većim dijelom je pokrivena pleistocenskim šljunkom i ilovinama, a mjestimice i praporom.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Doline u Hrvatskoj